Das SEC Men’s Tennis Tournament 2000 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis. Austragungsort war Starkville, Mississippi. Als Siegerin ging die University of Florida aus Gainesville hervor.

Turnierplan

Finale

Weblinks 
  (englisch)

Einzelnachweise 

2000
College-Tennis-Saison 1999/00
Tennisturnier 2000
Tennisturnier in Mississippi
Sport (Starkville, Mississippi)